
Termin -{R14}- ima više značenja.

 R-oznake, R14: Burno reaguje sa vodom
 Renault 14, familija automobila